Bilsteinklippen bezeichnet

 Bilsteinklippen (Kassel), Basaltklippen nahe dem Brasselsberg im Hohen Habichtswald, Kassel-Brasselsberg, Hessen, Deutschland
 Bilsteinklippen (Reitzenhagen), Diabasklippen am Bilstein im Kellerwald, Bad Wildungen-Reitzenhagen, Hessen, Deutschland
 Naturschutzgebiet Bilstein-Klippen, Kalksteinklippen bei Hachen, Sundern, Nordrhein-Westfalen, Deutschland